Ami-Ferdinand Duplain (1893-1966), peintre suisse
 Claude Duplain (né en 1954), homme politique canadien
 Georges Duplain (1914-1993), journaliste suisse
 Pierre Jacques Duplain (1743-1820), libraire lyonnais